Мушићи могу да буду:

 Мушићи (Косјерић), насеље у општини Косјерић, Златиборски округ, Република Србија
 Мушићи (Калиновик), насеље у општини Калиновик, Република Српска, БиХ
 Мушићи (Вишеград), насеље у општини Вишеград, Република Српска, БиХ